Alpl heißen folgende geographischen Objekte: 

 Alpl (Gemeinde Krieglach), Katastralgemeinde von Krieglach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Alpl (Gemeinde Mühlen), Ortsteil von Mühlen, Bezirk Murau, Steiermark
 Alpl (Gemeinde Neuberg), Ortschaft von Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

 Alpl (Pass), ein Alpenpass zwischen St. Kathrein und Krieglach, Steiermark 
 Alpl (Wechsel), 1499 m, östlicher Vorberg des Wechselstocks gegen die Bucklige Welt, Niederösterreich 
 Alpl (Ybbstaler Alpen), 1405 m, Hauptgipfel des Oisberg, Niederösterreich